Чемпионат мира по дартсу 2018 — 25-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Проходил в Лондоне с 14 декабря 2017 по 1 января 2018 в Александра-палас.
Чемпион мира прошлого года голландец Майкл ван Гервен не сумел защитить свой титул, проиграв в полуфинале англичанину Робу Кроссу, который выиграл турнир.

Роб Кросс стал восьмым игроком, которому удавалось выиграть чемпионат мира. Этот турнир стал последним для самого титулованного дартсмена в мире англичанина Фила Тейлора, который дошёл до финала, но уступил со счётом 2:7.

Сетка 
Жеребьёвка прошла 26 ноября 2017 года.

Предварительный раунд 
Матчи предварительного раунда проводились до выигрыша двух сетов.

Финальный раунд

Финал

Примечания 

2018
Декабрь 2017 года
Январь 2018 года
Спорт в Великобритании в 2017 году
Спорт в Великобритании в 2018 году
2017 год в Лондоне
2018 год в Лондоне
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в 2018 году